Аргичи (), также Айриджа — река в Гехаркуникской области Армении, впадает в озеро Севан.

Протяжённость реки составляет около 51 км. Имеет каменистое дно. Воды используются для орошения. На реке строятся мини ГЭС. Река Аргичи является средой обитания и нереста таких видов рыб, занесенных в Красную книгу РА, как ишхан, хромуля, усач.

Аргичи — самая крупная из рек, питающих озеро Севан.

Притоки: Гайладзор.

См. также 
 Гидрография Армении

Примечания 

Бассейн Севана
Реки Гехаркуникской области